Кусра́ев — фамилия. Известные носители:

 Кусраев, Анатолий Георгиевич (род. 1953) — учёный-математик, профессор.
 Кусраев, Юрий Георгиевич (род. 1955) — учёный в области спинтроники, директор отделения в ФТИ РАН.